Název Outland může znamenat:

v kinematografii:
 Outland (film) – britský vědeckofantastický film z roku 1981;

v hudbě:
 Outland (album Spear of Destiny) – album kapely Spear of Destiny z roku 1987;
 Outland (album Garyho Numana) – album Garyho Numana z roku 1991;

v počítačových hrách
 Outland – země ve fiktivním světě Warcraftu